1673 ван Хаутен (1673 van Houten) — астероїд головного поясу, відкритий 11 жовтня 1937 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,193.

Названо на честь голландського астронома Корнеліса Йоханнеса ван Хаутена(, 1920 — 2002).

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (1601-1700)

Посилання 

 
 Інформація про малі планети на сайті minorplanetcenter.net 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1937
Головний пояс астероїдів